Конюхов — російське прізвище. Жіноча форма — Конюхова.

 Конюхов Сергій Семенович (1921 — 2005) — радянський льотчик, Герой Радянського Союзу
 Конюхов Станіслав Миколайович (1937-2011) — український конструктор ракетно-космічної техніки
  Федір Конюхов (1951) — російський мандрівник та письменник
 Конюхова Тетяна Георгіївна (1931) — російська актриса

 18301 Конюхов — астероїд головного поясу

Російські прізвища